Spitzhut ist

 ein spitzer Hut
 eine heraldische Figur, siehe Hut (Heraldik)
 ein Gipfel des Galgenbergs in Hildesheim, siehe Galgenberg (Hildesheim)